Токунага — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Токунага, Сунао (1899—1958) — японский писатель.
 Токунага, Юхэй (род. 1983) — японский футболист.